Мілковень () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Берліште.
 Мілковень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Корбу.